Lake Barrington kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lake Barrington (sjö i Australien), Tasmanien,

USA 

 Lake Barrington, Illinois, ort, Lake County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar